Кануте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Кануте, Франк (род. 1998) — сенегальский футболист, полузащитник.
 Кануте, Фредерик (род. 1977) — малийский и французский футболист, нападающий.